Guibord s'en va-t-en guerre
 Affaire Guibord